Elisabeth von Böhmen ist der Name folgender Personen:

Elisabeth Richza von Polen (1286/1288–1335), Königin von Böhmen und Polen, Ehefrau von Wenzel II. und Rudolf I.
Elisabeth von Böhmen (1292–1330), Königin von Böhmen, Ehefrau von Johann von Luxemburg
Elisabeth von Luxemburg-Böhmen (1358–1373), Herzogin von Österreich, Ehefrau von Albrecht III. von Österreich
Elisabeth von Luxemburg (1409–1442), Königin von Ungarn, Böhmen, Kroatien und römisch deutsche Kaiserin, Ehefrau von Albrecht II.
Elisabeth von der Pfalz (1618–1680), Äbtissin des Frauenstifts Herford

Siehe auch
 Elisabeth Stuart (1596–1662), für kurze Zeit Titularkönigin von Böhmen